Amercaenis är ett släkte av dagsländor. Amercaenis ingår i familjen slamdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slamdagsländor
Amercaenis